

Patronyme 

 Famille Thiriez, dynastie française de l'industrie textile lilloise ;
 Frédéric Thiriez (1952-), avocat français.

Autres 

 Brasserie Thiriez

Patronyme français